Генрих Вильгельм фон Фрейтаг (; 17 марта 1720, Эсторф — 2 января 1798, Ганновер) — ганноверский военачальник, фельдмаршал, который в сражениях Семилетней войны стяжал себе славу решительного и смелого полководца, однако на начальном этапе Революционных войн потерпел от французов серию поражений.

Биография 
Происходил из старинного немецкого баронского рода Фрейтаг фон Лорингофен. В 1737 году, в возрасте 17 лет, поступил на военную службу. Участник войны за австрийское наследство, получил чин капитан-лейтенанта за отвагу в битве при Фонтенуа.

Во время Семилетней войны, когда британцы всерьёз опасались вторжения в Британию французов, из союзного Ганновера в Великобританию был прислан вспомогательный корпус, в составе которого находился фон Фрейтаг. 

Позже, когда стало ясно, что основным театром военных действий Семилетней войны стала Германия, в Ганновере решили развернуть против пруссаков и французов так называемую Малую войну, и сформировали летучий корпус (корволант), куда был назначен майор Фрейтаг. Поскольку официальный начальник корпуса граф фон дер Шуленбург постоянно отсутствовал на месте, фон Фрейтаг замещал его, и в 1760 году был официально назначен командиром.

Со своим летучим отрядом Фрейтаг находился под командованием герцога Фердинанда Брауншвейгского, сражался в Вестфалии, Гессене и Ганновере, участвовал в битве при Миндене. Первоначально отряд Фрейтага состоял только из четырёх небольших команд, двух пехотных и двух кавалерийских. Однако в конечном итоге его численность более чем удвоилась, и составила 8 команд общей численность 2 497 человек. Летучий отряд Фрейтага блестяще зарекомендовал себя на театре военных действий и вписал впечатляющую страницу в историю ганноверской армии. После войны летучий корпус Фрейтага был переформирован в два полка лёгких драгун.

В 1765 году фон Фрейтаг был назначен генерал-адъютантом английского короля, который одновременно являлся курфюрстом Ганновера. В постоянных поездках между Ганновером и Лондоном он провел около 12 лет, вплоть до 1783 года.

В 1792 году, с началом войны против революционной Франции, фон Фрейтаг, как один из наиболее уважаемых ганноверских военачальников, был произведён в фельдмаршалы и назначен главнокомандующим армией Ганновера. Под командованием Фрейтага армия из 15 000 человек вступила во Фландрию, и вошла в контакт с британской армией герцога Йорского, причем отношения между двумя командующими были достаточно сложными. 

В то время как герцог осаждал Дюнкерк, фон Фрейтаг командовал Обсервационным корпусом, состоявшим из войск из Ганновера, Великобритании, Австрии и Гессена, который должен был прикрывать осадную армию. Первоначально действия фон Фрейтага были успешны, однако затем против него выступил республиканский генерал Жан-Николя Ушар. С 5 по 8 сентября 1792 года Ушар разбил Фрейтага при Арнеке, при Рекспоеде и в битве при Ондскоте, что оставило армию герцога Йоркского без прикрытия, и заставило англичан распрощаться с желанием захватить Дюнкерк. Во время ночного отступления после сражения при Рекспоеде (в ночь с 6 на 7 сентября 1792 года) Фрейтаг был ранен и захвачен в плен, однако солдаты генерал фон дер Буссе отбили его у французов уже в ту же ночь. Тем не менее, раненый и расстроенный фон Фрейтаг сдал командование будущему фельдмаршалу графу Вальмодену и выехал в Ганновер, где возглавил тыловые войска.

К боевому командованию фон Фрейтаг после этого не возвращался. Несколько лет спустя он скончался в Ганновере и был похоронен в городе Ландсберген на Везере.

Его талантливый противник, генерал Ушар был позднее казнён якобинцами по ложному обвинению, что лишило армию одного из лучших её командиров.

Ссылки 
 Bernhard von Poten, статья «Freytag, Wilhelm von.» в биографическом словаре: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Band 7, Duncker & Humblot, Leipzig 1877, S. 374–376.

Британские командиры Наполеоновских и Революционных войн